Д:

 Д — буква кириллицы.
 Д — русское обозначение в Международной системе единиц (СИ) для Дебай.
 Д — серия паровозов.
 Д (паровоз, Николаевская железная дорога)‎ — серия паровозов.
 Д — серия вагонов метро.
 Д — серия дизель-поездов.
 Д — проект истребителя, над разработкой которого в 1940—1941 годах работали авиаконструкторы Илья Флоров и Алексей Боровков.
 д — сокращение формирования типа дивизии (пример: сд).
 Притоннельное сооружение «Д» — аварийный выход на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.

См. также 
 D
 Ди